Šibeník může být:

název kopce v Česku
(seřazeny podle výšky)
 Šibeník (Slavkovský les) (819 m) – vrch u Krásna v okrese Sokolov
Šibeník (Šumavské podhůří) (787 m) – vrch u Smědče v okrese Český Krumlov
 Šibeník (Český les) (757 m) – vrch v Českém lese jižně od Přimdy v okrese Tachov
Šibeník (Javořická vrchovina) (732 m)  – vrch u Zvůle v okrese Jindřichův Hradec
Šibeník (Novohradské podhůří) (695 m) – vrch u Hořic na Šumavě v okrese Český Krumlov
Šibeník (Vlašimská pahorkatina) (657 m) – vrch u Miličína v okrese Benešov
Šibeník (Náchodská vrchovina) (655 m) – vrch (a také rozhledna) u Nového Hrádku v okrese Náchod
Šibeník (Bruntálská vrchovina) (624 m) – vrch u Huzové v okrese Olomouc
 Šibeník (Podorlická pahorkatina) (582 m) – vrch u Prorubek v okrese Rychnov nad Kněžnou
Šibeník (Křižanovská vrchovina) (579 m)  – vrch u Heraltic v okrese Třebíč
Šibeník (Jívovská vrchovina) (570 m) – vrch u Jívové v okrese Olomouc
Šibeník (Křižanovská vrchovina) (558 m) – vrch u Slavonic v okrese Jindřichův Hradec
 Šibeník (Broumovská vrchovina) (551 m) – vrch u Stárkova v okrese Náchod
Šibeník (Heřmanická vrchovina) (548 m) – vrch u Budišova nad Budišovkou v okrese Opava
Šibeník (Jevišovická pahorkatina) (518 m) – vrch u Vratěnína v okrese Znojmo
 Šibeník (Blatenská pahorkatina), též Šibeniční vrch (511 m) – vrch u Strakonic v okrese Strakonice
 Šibeník (Krkonošské podhůří) (506 m) – vrch u Trutnova v okrese Trutnov
Šibeník (Šumavské podhůří) (498 m) – vrch u Horažďovic v okrese Klatovy
 Šibeník (České středohoří) (487 m) – vrch u Milešova v okrese Litoměřice
Šibeník (Bobravská vrchovina) (430 m) – vrch u Omic v okrese Brno-venkov
Šibeník (Doupovské hory) (411 m) – vrch u Podbořan v okrese Louny
Šibeník (Zlatohorská vrchovina) (408 m) – vrch u Jindřichova v okrese Bruntál
Šibeník (Rakovnická pahorkatina) (406 m) – vrch u Senomat v okrese Rakovník
Šibeník (České středohoří) (344 m) – vrch u Libčevsi v okrese Louny
Šibeník (Rakovnická pahorkatina) (333 m) – vrch u Kryr v okrese Louny
 Šibeník (České středohoří) (320 m) – vrch v Mostě v okrese Most
Šibeník (Jevišovická pahorkatina) (308 m) – vrch u Vémyslic v okrese Znojmo
 Šibeník (Jevišovická pahorkatina) (279 m) – vrch u Znojma v okrese Znojmo
Šibeník (Hornomoravský úval) (253 m) – vrch u Uničova v okrese Olomouc
 Šibeník (Železné hory) (234 m) – vrch u Týnce nad Labem v okrese Kolín

nebo rybník na jihu Moravy
 Šibeník (rybník) – rybník u Mikulova v okrese Břeclav

Podobné výrazy
 Dešenský Šibeník (Jevišovická pahorkatina) (505 m) – vrch u Dešné v okrese Jindřichův Hradec
Na Šibeníku (Středolabská tabule) (176 m) – vrch u Chlumína v okrese Mělník
Šibenik – město v Chorvatsku
Šibeničník – přírodní rezervace jižně od Mikulova v okrese Břeclav